A Bird-megnyitás (vagy holland támadás) olyan megnyitás a sakkban, melynek a kezdőlépése:

1.f4

Ez szabvány megnyitás, de nem olyan népszerű. Világos el is árulja tervét: ellenőrizni akarja e5-öt anélkül, hogy sötét egy gyalogot is odategyen. A felmérések szerint a hatodik legnépszerűbb megnyitás. Persze előfordul, hogy sötét kihívásnak veszi ezt, és e5!?-öt lép. Ez a From-csel.

A Sakkmegnyitások enciklopédiájában az A02 és az A03 (1...d5) besorolás alatt van.

Története
A megnyitást már Luis Ramírez de Lucena is említette egy 1497-ben megjelent könyvében. A tizenkilencedik század közepén többek között La Bourdonnais és Eljag Williams játszották. Henry Edward Bird brit nagymester először 1855-ben játszotta meg, majd még utána 40 évig. 1885-ben Hereford Times nevezte el a megnyitást a brit sakkozóról. A huszadik század első felében Aron Nimzowitsch és Savielly Tartakower játszottak 1.f4-et. Az utóbbi évtizedekben a nagymesterek közül Bent Larsen, Andrew Soltis, Lars Karlsson, Mihail Gurevich és Henrik Danielsen használták a megnyitást.

1...d5
Sötét leggyakoribb válasza d5, ami a holland védelem fordított színekkel, vagy nevezik a Bird-megnyitás holland változatának is. Világos ezután fianchettóba akarja rakni a futóját Hf3, g3, Fg2-vel, majd rövidsáncot hajt végre. Vagy a kőfal formáció, e3 és d5-tel, és így próbál királyszárnyi támadást végrehajtani. Vagy a vezérfutóját rakja fianchettóba, hogy fokozza a nyomást e5-re.

From-csel

Sötét másik gyakori válasza e5, a From-csel. Nevét a dán Martin Severin From sakkozóról kapta. Innen világos a királycselbe mehet át e4-gyel. Ha világos elfogadja a cselt, akkor sötét választhat, hogy a fővonalon d6-ot lép, vagy a homályosabb Hc6-ot. Innen több elágazás is van, például Hc3! Hxe5, e4, majd d4 jobb, mint Hf3?!, mert utána g5!-tel sötét jobban áll.

2...d6-tól exd6, Fxd6 után világosnak Hf3-mal kell játszania, hogy elkerülje 4.Hc3? Vh4+ 5.g3 Vxg3 6. hxg3 Fxg3 mattot.

Más elágazások
  A rugalmas 1...Hf6 is bejöhet. Ha világos 2.b3?! játszik (2.Hf3 biztonságosabb), 2 ... d6! 3.Fb2?! (Vagy 3.Hf3 e5! 4.fxe5 dxe5 5.Hxe5? Vd4!) e5! jön ki, ami veszélyes világosnak.
  Egy másik népszerű válasz g6, ami egy modern védelem, így átmehet a fordított holland védelembe (ha sötét játszik d5, és c5-öt, a Szicíliai védelembe (ha világos e4- játszik sötét c5-öt), így megakadályozza, hogy világos az a1–h8 átlót elfoglalhassa.
  Elfogadható válasz még 1...c5, remélve, hogy átmenjen a Tal-cselbe, ami a szicíliai védelem egy kedvező fajtája. Ezután 2.e4 d5! 3 exd4 (Hc3 a „WC-variáció” is lehet) Hf6, de ezután világosnak nem kell sietnie, hanem Hf3, majd g3, Fg2, d3.
  1...b6!? is ismert, mert megalapozott lépés. 1.f4 után legyengül az a8–h1 átló.
  1...b5!? egyfajta lengyel védelem jön ki, de ez nem jó, ha e4-et akarjuk megvédeni, miközben b5-öt is védeni kell.
  Ha sötét a szimmetrikus f5-öt választja, akkor világosnak a csendes 2.b3 b6 3.Fb2 Fb7 4. e3, ha itt sötét Hf6-tal válaszol: Fxf6! exf6-tal világosnak jobb gyalogszerkezete lesz. Másik lehetséges folytatás világosnak f5 után e4-et játszani, akkor a svájci cselbe megy át.
 Egy másik, de ritka válasz az agresszív 1...g5?!, ami a Hobbs-csel. 2.fxg5 h6 a Benkő csel egyfajta tükörképes verziója. Világos egyszerűen tovább tudja tolni a gyalogot, így tovább gyengíti sötét királyszárnyát. Egy változata az 1...h6, előkészítője g5-nek, ezekre világos e4 és d4.
  Még egy szokatlan folytatás Hh6?!, amivel megpróbálja elkerülni b3-at, és e5-tel egy halasztott From-cselt hoz ki. Végül pedig ha világos e4-et és sötét d5-öt lép, kialakul egy másik fajta skandináv védelem, exd4, Vxd4-gyel, ahol f4, de mindkét elágazást meg lehet szakítani Hf3-mal.

Sakkmegnyitások